Granath ist der Familienname folgender Personen:

 Björn Granath (1946–2017), schwedischer Schauspieler
 Bosse Granath (* 1939), schwedischer Motorradrennfahrer
 Elias Granath (* 1985), schwedischer Eishockeyspieler
 Erik Granath (1910–1971), schwedischer Fußballspieler und -trainer
 Johan Granath (* 1950), schwedischer Eisschnellläufer
 Kalle Granath (* 1975), schwedischer Fußballspieler und -trainer
 Oloph Granath (* 1951), schwedischer Eisschnellläufer